Ophisaurus är ett släkte av ödlor. Ophisaurus ingår i familjen kopparödlor. Släktet kallas ibland för glasödlor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kopparödlor
Ophisaurus